Belgien bestod år 2018 av 589 kommuner. Nedan listas kommunerna efter invånarantal 2018, och med information om befolkningsutveckling sedan 1846. Av Belgiens större städer har enbart Bryssel de centralt belägna delarna av tätorten/staden uppdelade i flera kommuner. Därför är den näst största tätorten Antwerpen Belgiens största kommun, medan kommunen Bryssel är landets femte största till invånarantal, trots att tätorten Bryssel (bestående av regionens 19 kommuner samt förorter) är Belgiens största.

Se även 
Lista över städer i Belgien

Källor 

 
Kommuner